Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nils Holm e Lars-Anders Wahlgren che hanno battuto in finale Ģirts Dzelde e Vladimir Gabričidze per walkover.

Teste di serie 

 Ola Jonsson /  Tobias Svantesson (primo turno)
Assente

 Tomas Nydahl /  Maurice Ruah (semifinali)
 Ģirts Dzelde /  Vladimir Gabričidze (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1993